Пол Лоуренс Эддерли ( 15 августа 1928, Нассау, колония Багамские Острова — 19 сентября 2012, Нассау, Багамские Острова) — багамский государственный деятель, и. о. генерал-губернатора Багамских островов (2005—2006).

Биография 

Окончил колледж Святой Екатерины и Кембриджский университет со степенью бакалавра права и магистра искусств. С 1953 г. работал в качестве адвоката в сфере уголовного права.

 1956—1997 гг. — член Палаты собрания парламента,
 1962 г. — избран заместителем лидера Прогрессивной либеральной партии (ПЛП), был в составе делегации на переговорах в Лондоне (1963), которые впоследствии привели к провозглашению независимости,
 1965 г. — после раскола в ПЛП стал одним из основателей Национал-демократической партии (НДП), которая, впрочем, потерпела неудача на всеобщих выборах 1967 г.,
 1972 г. — вернулся в ряды ПЛП,
 1973—1989 гг. — генеральный прокурор,
 1973—1984 гг. — министр иностранных дел Багамских островов; также занимал посты министра национальной безопасности, образования и финансов,
 1992 г., после поражения ПЛП на выборах, вернулся к частной адвокатской практике,
 2005—2006 гг. — и. о. генерал-губернатора Багамских островов.

Источники 

http://www.thebahamasweekly.com/publish/bis-news-updates/Paul_L_Adderley_given_Hero_s_Send-off_in_Nassau_Bahamas_printer.shtml

Генерал-губернаторы Багамских Островов
Министры иностранных дел Багамских Островов